EVR peut faire référence à :
 , un format vidéo développé par Peter Carl Goldmark pour CBS Laboratories dans la fin des années 1960
 Periyar E. V. Ramasamy, homme politique indien et militant athée, également appelé EVR ;
 Evraz, entreprise sidérurgique russe, désignée EVR à la bourse de Londres.